

Благодатне —  Урджарський район, Абайська область

Благодатне — присілок, Граховський район, Удмуртія
 Благодатне — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Благодатне —  Хабаровський район, Хабаровський край
 Благодатне —  Хорольський район, Приморський край

Селище міського типу

 Благодатне — Волинська область, Володимирський район
 Благодатне — Донецька область, Волноваський район, Ольгинська селищна громада
 Благодатне — Донецька область, Донецький район, Харцизька міська громада

Села
 Благодатне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Благодатне — Вінницька область, Тульчинський район
 Благодатне — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Благодатне — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Благодатне — Донецька область, Бахмутський район
 Благодатне — Донецька область, Донецький район, Амвросіївська міська громада
 Благодатне — Запорізька область, Бердянський район
 Благодатне — Запорізька область, Запорізький район
 Благодатне — Запорізька область, Пологівський район
 Благодатне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Гурівська сільська громада
 Благодатне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Благодатне — Луганська область, Старобільський район, Міловська селищна громада
 Благодатне — Миколаївська область, Первомайський район
 Благодатне — Миколаївська область, Миколаївський район, Первомайська селищна громада
 Благодатне — Миколаївська область, Миколаївський район, Чорноморська сільська громада
 Благодатне — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Плахтіївська сільська громада
 Благодатне — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Шабівська сільська громада
 Благодатне — Одеська область, Болградський район
 Благодатне — Одеська область, Одеський район
 Благодатне — Одеська область, Подільський район
 Благодатне — Одеська область, Роздільнянський район
 Благодатне — Харківська область, Богодухівський район, Валківська міська громада
 Благодатне — Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська селищна громада
 Благодатне — Харківська область, Лозівський район
 Благодатне — Харківська область, Чугуївський район
 Благодатне — Харківська область, Харківський район
 Благодатне — Херсонська область, Бериславський район
 Благодатне — Херсонська область, Генічеський район
 Благодатне — Херсонська область, Каховський район
 Благодатне — Херсонська область, Херсонський район
 Благодатне — Херсонська область, Скадовський район
 Благодатне — Черкаська область, Золотоніський район
Селище

 Благодатне — Донецька область, Волноваський район, Великоновосілківська селищна громада
 Благодатне — Харківська область, Чугуївський район, Слобожанська селищна громада

Залізниця:
 Благодатне — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Благодатівка
 Благодать